Eichwerder ist ein deutscher Ortsname:

 Eichwerder (Bernau bei Berlin), Wohnplatz in Bernau bei Berlin im Landkreis Barnim in Brandenburg
 Eichwerder (Wriezen), Ortsteil von Wriezen im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg

 Eichwerder, Kreis Friedeberg (Neumark), Brandenburg/Pommern, seit 1945: Zagaje (Zwierzyn) im Powiat Strzelecko-Drezdenecki, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Eichwerder, Kreis Greifenhagen, Pommern, seit 1945: Dębce im Powiat Gryfiński, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Eichwerder, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Trzciano (Nidzica) im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Eichwerder, Kreis Soldin, Brandenburg, seit 1945: Dąbrowa (Myślibórz) im Powiat Myśliborski, Woiwodschaft Westpommern, Polen